Die Volleyball-Europameisterschaft der Männer 2005 fand vom 2. bis 11. September 2005 in Rom (PalaLottomatica) und Belgrad (Belgrad-Arena) statt. Das Turnier in Italien und Serbien und Montenegro war die erste EM, die in zwei Ländern stattfand. Italien gewann schließlich den Titel.

Modus 
Das Turnier begann mit einer Vorrunde in zwei Gruppen mit je sechs Mannschaften. Die besten zwei Teams jeder Gruppe erreichten die Platzierungsspiele. Die Plätze fünf bis acht wurden wegen der zwei Gastgeber-Länder nicht ausgespielt.

Spielplan

Vorrunde

Platzierungsspiele

Einzelauszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2005
Europameisterschaft der Manner
Europameisterschaft der Manner 2005
Europameisterschaft der Manner 2005
Sportveranstaltung in Rom
Sportveranstaltung in Belgrad